Richard Simonetti (Bauru, 10 de outubro de 1935 - Bauru, 3 de outubro de 2018) foi um escritor espírita brasileiro.

Simonetti foi funcionário do Banco do Brasil entre 1956 até 1986, quando se aposentou. Conciliou a profissão de bancário com as atividades no meio espírita, durante 36 anos foi presidente do Centro Espírita Amor e Caridade, de Bauru, entidade que realiza amplo trabalho de divulgação da Doutrina Espírita e exercício da filantropia, com cerca de 800 voluntários e atendimento anual de aproximadamente 25.000 pessoas carentes. 

Entre 1964 e 1994 participou da União das Sociedades Espíritas de Bauru, articulando o movimento inicial de instalação dos Clubes do Livro Espírita, que prestam relevantes serviços de divulgação em dezenas de cidades. Foi colaborador assíduo de jornais e revistas espíritas, notadamente O Reformador, O Clarim e Folha Espírita. Percorreu todos os estados brasileiros e alguns países em palestras de divulgação da Doutrina Espírita. Escreveu 65 livros, e foi integrante da Academia Bauruense de Letras.

Foi casado por duas vezes, sendo sua esposa na ocasião da morte Tânia Regina Moreira de Souza Simonetti, e teve quatro filhos, Carolina, Graziela, Alexandre e Giovana.

Simonetti estava internado desde 5 de setembro de 2018 em um hospital particular em Bauru quando faleceu em 3 de outubro, após enfrentar um câncer no cérebro. Foi enterrado no Cemitério Jardim do Ypê, em Bauru.

Obra
Simonetti tem mais de quarenta livros publicados, alguns deles com versões em inglês, francês e italiano. Alguns deles são:

Ligações externas
 Página oficial

Naturais de Bauru
Espíritas do Brasil
Escritores espíritas do Brasil
Brasileiros de ascendência italiana
Mortes por câncer de cérebro